Леонард Патрік «Ред» Келлі (,  9 липня 1927, Сімко, Онтаріо —  2 травня 2019, Торонто, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника, центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Член Ордену Канади. Член Зали слави хокею з 1969 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1943 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 1480 матчів у НХЛ, включаючи 164 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1967 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Лос-Анджелес Кінгс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Політична кар'єра 
Обирався до Палати громад Канади в 1962 від Західного Йорку (Ліберальна партія Канади). Після двох термінів каденцій 25-ї та 26-ї не переобирався до канадського парламенту.

Нагороди та досягнення 

 Володар Меморіального кубку в складі «Сент Майклз Майорс» — 1947.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1950, 1952, 1954 та 1955, а також у складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1962, 1963, 1964 та 1967.
 Перша команд всіх зірок НХЛ — 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957.
 Друга команд всіх зірок НХЛ — 1950, 1956.
 Приз Леді Бінг — 1951, 1953, 1954, 1961.
 Пам'ятний трофей Джеймса Норріса — 1954.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»
Тренери «Піттсбург Пінгвінс»
Тренери «Торонто Мейпл Ліфс»
Члени зали слави хокею
Члени Палати громад Канади
Компаньйони ордена Канади
Люди на марках